Каре-Плугер () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер. Входит в состав округа Шатолен.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Каре-Плугер, Керглоф, Кледен-Поэр, Мотреф, Плуневезель, Пуллауэн, Сент-Эрнен и Спезет.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен — в него вошли все коммуны упраздненного кантона Юэльгоат и отдельные коммуны упраздненных кантонов Ле-Фау, Плебен и Шатонёф-дю-Фау.

С 1 января 2019 года состав кантона изменился: коммуна Локмарья-Берьен вошла в состав коммуны Пуллауэн.

Состав кантона с 1 января 2019 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Берьен (892 чел.)
 Болазек (188 чел.)
 Ботмёр (218 чел.)
 Браспар (1 028 чел.)
 Бреннилис (438 чел.)
 Каре-Плугер (7 155 чел.)
 Керглоф (857 чел.)
 Кледен-Поэр (1 145 чел.)
 Коллорек (608 чел.)
 Ла-Фёйе (642 чел.)
 Ландло (959 чел.)
 Локефрет (348 чел.)
 Лоперек (874 чел.)
 Мотреф (701 чел.)
 Плоневе-дю-Фау (2 108 чел.)
 Плуйе (659 чел.)
 Плуневезель (1 174 чел.)
 Пуллауэн (1 480 чел.)
 Сен-Ривоаль (211 чел.)
 Сент-Эрнен (755 чел.)
 Скриньяк (736 чел.)
 Спезет (1 758 чел.)
 Юэльгоат (1 406 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 26,7 % голосов против 23,6 % у Жана-Люка Меланшона и 21,8 % у Марин Ле Пен; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 58,2 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 27,4 %, Жан-Люк Меланшон – 23,1 %, Марин Ле Пен – 15,2 %, Франсуа Фийон – 14,9 %; 2 тур: Макрон – 73,9 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 36,0 %, Николя Саркози — 19,5 %, Жан-Люк Меланшон — 14,5 %; 2 тур: Олланд — 66,4 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Финистер представляют член совета коммуны Спезет Филипп Гиймо (Philippe Guillemot) и бывший член совета коммуны Скриньяк Коринн Николь (Corinne Nicole) (оба — левые регионалисты («За Бретань!»)).

Ссылки 

Кантоны департамента Финистер